Hadji (titel), iemand die op bedevaart naar Mekka geweest is
 Mustapha Hadji, Marokkaanse voetballer
 Youssouf Hadji, Marokkaans voetballer
 El Hadji Diouf, een Senegalese voetballer
 De Hadji (roman), een roman van Leon Uris